Norbert Michelisz (* 8. August 1984 in Mohács) ist ein ungarischer Automobilrennfahrer. Er war 2009 Meister im Seat Leon Eurocup. Von 2008 bis 2017 nahm er an der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC), sowie ab 2018 an dessen Nachfolgeserie dem Tourenwagen-Weltcup (WTCR) teil. In der Saison 2019 wurde er Gesamtsieger des Tourenwagen-Weltcups.

Karriere 

Michelisz' Motorsportlaufbahn begann reichlich ungewöhnlich. In Ermangelung des Budgets für eine echte Rennfahrerkarriere bestritt Michelisz Grand-Prix-Legends-Rennen im Internet und wurde dabei vom ungarischen Rennfahrer Gábor Wéber entdeckt. Dieser empfahl ihn Teambesitzer Zoltán Zengõ weiter, der ihm 2005 einen Test auf dem Hungaroring ermöglichte, bei dem Michelisz überzeugte. Er bekam daher 2006 ein Cockpit im ungarischen Suzuki Swift Cup, den er auf Anhieb gewann. Im Jahr darauf wurde Michelisz Meister im ungarischen Renault Clio Cup. 2008 trat er im Seat Leon Cup an. Während er im Eurocup den 14. Gesamtrang belegte, wurde er Vizemeister des ungarischen Cups. Darüber hinaus debütierte er in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) in einem Seat Leon TFSI von Sunred Engineering. 2009 trat Michelisz erneut im Seat Leon Eurocup an und entschied in diesem Jahr die Meisterschaft für sich. Außerdem wurde er Dritter im spanischen Seat Leon Supercopa und im European Touring Car Cup. Darüber hinaus nahm er für Sunred Engineering erneut an einem Rennwochenende der WTCC teil.

Zwar startete Michelisz 2010 erneut bei fünf Rennen des spanischen Seat Leon Supercopa und wurde 23. in der Gesamtwertung, sein Hauptaugenmerk lag in dieser Saison jedoch auf der WTCC. Für sein altes Team Zengõ Motorsport startete er in einem Seat Leon 2.0 TDI. Michelisz nahm erstmals an allen Rennen teil. Nachdem er in Mimasaka als Dritter erstmals auf dem Podium stand, gewann er in Macau beim Saisonfinale sein erstes Rennen in der WTCC und wurde damit auch erster ungarischer Sieger eines FIA-Weltmeisterschaftslaufes. Die Saison schloss er als bester Neuling auf dem neunten Gesamtrang ab. 2011 stieg er in einem BMW 320 TC für das Zengő-Dension Team zum zweiten Rennwochenende in die WTCC ein. Mit einem zweiten Platz als bestes Resultat lag er am Saisonende erneut auf dem neunten Platz in der Weltmeisterschaft. 2012 absolviert Michelisz eine weitere Saison in der WTCC. Wéber war bei einigen Rennen sein Teamkollege. Auf dem Hungaroring gelang ihm ein Sieg. Darüber hinaus stand er bei zwei weiteren Rennen auf dem Podium. In der Weltmeisterschaft verbesserte er sich auf den sechsten Platz. Darüber hinaus bestritt er 2012 zwei Rennen in der Superstars International Series.

2013 wechselte Zengõ Motorsport auf einen Honda Civic WTCC. Michelisz gewann in Suzuka und erreichte insgesamt sieben Podest-Platzierungen. Er beendete die Saison ein weiteres Mal auf dem sechsten Gesamtrang. 2014 verfehlte Michelisz bei Zengõ Motorsport einen Rennsieg. Bis auf einmal schaffte er es aber stets in die Top-10. Ihm gelangen vier Podest-Platzierungen und in der Fahrerwertung verbesserte er sich auf den vierten Platz. 2015 ging Michelisz erneut für Zengõ Motorsport in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft an den Start. Auf dem Hungaroring gewann er ein Rennen. In der Fahrerwertung erreichte er den sechsten Platz.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) 

Legende

 1: Erster im Qualifying, 2: Zweiter im Qualifying,...

Weblinks 

 Offizielle Website von Norbert Michelisz (englisch)
 Karrierestatistik von Norbert Michelisz (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Ungarn)
Träger des Verdienstordens der Republik Ungarn (Ritter)
Ungar
Geboren 1984
Mann
E-Sport-Genre (Motorsportsimulation)